Новиковский — название населённых пунктов в России:

 Новиковский — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Новиковский — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.

См. также 
 Новиковский сельсовет